De rodelwedstrijd voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 7 en 8 februari op de bobslee-, rodel- en skeletonbaan van het National Sliding Centre in Yanqing nabij Peking.

Tweevoudig regerend olympisch kampioene was de Duitse Natalie Geisenberger. Zij prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Vrouwen